Comuna 11 puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:

 Comuna 11 de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
 Comuna 11 de Bucaramanga, Colombia.
 Comuna 11 de Cali, Colombia.
 Comuna 11 de Medellín, Colombia.